Raimund Resch (ur. 1964) – austriacki skoczek narciarski. Złoty medalista mistrzostw Austrii (1985).

4 stycznia 1983 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 54. miejsce w Innsbrucku. 16 stycznia 1983 odniósł zwycięstwo w zawodach Pucharu Europy w Schwarzach. 21 stycznia 1984 zajął 15. lokatę w zawodach Pucharu Świata w Sapporo. Po raz ostatni na arenie międzynarodowej startował w marcu 1987, zajmując 17. i 4. lokatę w konkursach Pucharu Europy

Zdobył złoty medal mistrzostw Austrii w 1985 roku.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1982/1983: -
sezon 1983/1984: 77
sezon 1984/1985: 27
sezon 1985/1986: -
sezon 1986/1987: 70

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1964